USS Preston je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Preston (DD-19) 
 USS Preston (DD-327) 
 USS Preston (DD-379) 
 USS Preston (DD-795)

Preston